Леон Виллар (; ) — испанский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Испании, призёр чемпионатов Европы и мира, участник двух Олимпиад.

Карьера 
Выступал в средней весовой категории (до 86 кг). В 1987—1994 годах пять раз становился чемпионом Испании и дважды бронзовым призёром. В 1991 и 1992 годах становился бронзовым призёром чемпионатов Европы. На чемпионате мира 1993 года занял третье место.

На летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне занял 9-е место. На следующей Олимпиаде в Атланте стал 17-м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Испании по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1996 года